Kunigiškiai ist der Name mehrerer Dörfer und Stadtteile in Litauen:

 Anykščiai:
 Kunigiškiai
 Kunigiškiai I
 Kunigiškiai II

 Jonava:
 Kunigiškiai (Dumsiai)
 Kunigiškiai (Jonava)
 Kunigiškiai (Upninkai)

 Kunigiškiai (Kelmė)
 Kunigiškiai (Palanga)

 Panevėžys:
 Kunigiškiai (Raguva)
 Kunigiškiai (Ramygala)

 Kunigiškiai (Prienai)
 Kunigiškiai (Radviliškis)

 Raseiniai:
 Kunigiškiai I
 Kunigiškiai II

 Kunigiškiai (Rokiškis)

 Kunigiškiai (Šilalė);

 Širvintos:
 Kunigiškiai I,
 Kunigiškiai II

 Kunigiškiai (Tauragė)
 Kunigiškiai (Tauragė)
 Kunigiškiai (Ukmergė)

 Vilkaviškis:
 Bartninkai:
 Kunigiškiai I
 Kunigiškiai II
 Kunigiškiai (Šeimena)